Бишовець Анатолій Федорович
 Бишовець () — село в Чехії